A Germán  a latin Germanus nemzetségnévből származó férfinév, jelentése: germán származású más feltevés szerint a jelentése édestestvér. 


Gyakorisága
Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.

Névnapok
 február 21. 
 május 7. 
 május 12. 
 május 28. 
 július 31. 
 október 11.

Híres Germánok

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (G)
Férfikeresztnevek (G)
Latin eredetű magyar férfikeresztnevek